Barr může být:

příjmení osob
 Bob Barr (* 1948) – americký politik
 Dave Barr (* 1960) – kanadský hokejista
 Roseanne Barr (přechýleně Barrová) (* 1952) – americká herečka
 William Barr (* 1950) – americký právník a 85. ministr spravedlnosti USA.
 Yvonne Barrová (později Baldingová) (1932–2016) – irská viroložka, spoluobjevitelka viru Epsteina–Barrové

zeměpisný název
 Barr (Bas-Rhin) – francouzská obec v departementu Bas-Rhin